Финал Кубка конфедераций 2003 состоялся 29 июня 2003 года на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) между командами Камеруна и Франции, с целью определения победителя Кубка конфедераций 2003. Победила сборная Франции со счётом 1:0, благодаря золотому голу Тьерри Анри на 98-й минуте дополнительного времени матча. Анри был признан лучшим игроком матча. Также, Анри удалось с четырьмя голами стать лучшим бомбардиром этого турнира.

Впервые в истории команде Камеруна удалось выйти в финал соревнований, проводимых под эгидой ФИФА. А французам удалось во 2-й раз стать победителями Кубка конфедераций (до этого они выиграли предыдущий турнир в 2001-м году).

Примечательными стали слёзы Анри и Грегори Купе во время минуты молчания в память о Марке-Вивьене Фоэ, камерунском полузащитнике, погибшем 26 июня 2003 года от сердечного приступа прямо во время первого полуфинала со сборной Колумбии (1:0). Минута молчания прошла перед 2-м полуфиналом Франция — Турция (3:2), спустя 3 часа после гибели Фоэ.

Путь к финалу

Матч

События 
Проведение финала до последнего было под вопросом. Даже капитан французов Десайи сказал, что прекрасно понял бы камерунцев, если бы те не вышли на матч. Однако африканцы всё же решили играть, посчитав, что это будет лучшим почтением памяти Фоэ.

Первыми на поле вышли Десайи и Сонг с большим портретом Фоэ в руках. Кроме того, игроки и судьи надели траурные повязки, а персонал африканской сборной был в футболках с номером 17 и фамилией Марка-Вивьена на спине. Перед игрой состоялась минута молчания. А траурная атмосфера среди футболистов начала спадать только к середине первого тайма.

Более качественные игровые моменты в финале создавала Франция, особенно её гнал вперёд Тьерри Анри. Однако нападающему «Арсенала» не хватало удачи в реализации. Камерун иногда пытался опасно контратаковать, но вратарь Фабьен Бартез так и не капитулировал.

Когда по прошествии 90 минут зрители голов не увидели, было назначено дополнительное время. На 7-й минуте первого экстратайма правый защитник Лилиан Тюрам отдал глубокий пас Анри. Тот отправил мяч в ворота одним касанием бедром мимо Карлоса Камени. Золотой гол французской звезды в этот момент положил конец матчу и принёс Франции вторую победу в Кубке конфедераций.

Детали

Примечания

Ссылки 
 Видео матча на youtube.com

Кубок конфедераций 2003
2003
2003 год в футболе
Июнь 2003 года
Матчи сборной Камеруна по футболу
Матчи сборной Франции по футболу